Соревнования в плавании на 200 метров баттерфляем (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года проводились с 31 июля до 1 августа в Палау Сан Жорди. Приняли участие 27 спортсменов из 22 стран.

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Омега  (PDF)
 Заплывы   (PDF)
 Полуфиналы   (PDF)
 Финал   (PDF)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013